Teufelsberg (letteralmente: «monte del diavolo») può riferirsi a:
 Teufelsberg – collina artificiale nella città tedesca di Berlino
 Teufelsberg (oggi Čertižné) – comune slovacco
 Teufelsberg o Duivelsberg – collina dei Paesi Bassi